SERBP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 408 амінокислот, а молекулярна маса — 44 965.

Білок має сайт для зв'язування з РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки